Тениски турнир у конкуренцији мешовитих парова на Летњим олимпијским играма 2020. одржан је на теренима Аријаке Колосеума у Токију, од 28. јула до 1. августа 2021. Учествовало је 32 играча из 14 држава.

Бетани Матек Сандс и Џек Сок били су браниоци титуле из 2016. али Сок није успео да се квалификује. Матек Сандс је учествовала заједно са Раџивом Рамом али су изгубили у првом колу од немачког пара Лаура Зигемунд / Кевин Кравиц.

Анастасија Пављученкова и Андреј Рубљов из Русије освојили су злато пошто су у финалу победили своје сународнике Јелену Веснину и Аслана Карацева резултатом 6:3, 6:7(5:7), [13:11].

Бронзана медаља припала је пару Ешли Барти / Џон Пирс из Аустралије након што су им Нина Стојановић и Новак Ђоковић предали меч без борбе, због Ђоковићеве повреде рамена.

Распоред

Носиоци 

<ol start="1">
  Кристина Младеновић /  Никола Маи (прво коло)
  Марија Сакари /  Стефанос Циципас (четвртфинале)

<ol start="3">
  Бетани Матек Сандс /  Раџив Рам (прво коло)
  Анастасија Пављученкова /  Андреј Рубљов (победници, златна медаља)

Жреб 
Легенда

 TRI = позив трипартитне комисије
 ITF = специјална позивница ИТФ-а
 ALT = замена
 PR = заштићено рангирање 
 w/o = предаја пре меча
 r = предаја у току меча
 d = дисквалификација током меча

Референце

Напомене

Спољашње везе 

 Жреб  на сајту olympics.com
 Жреб на сајту ИТФ
 
Тенис на Летњим олимпијским играма 2020.